Baikalospongia är ett släkte av svampdjur. Baikalospongia ingår i familjen Lubomirskiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Horn- och kiselsvampar
Baikalospongia